Голубинский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Амурская область 

 Голубинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Свободненского района, упразднён в 2012 году.

Волгоградская область 

 Голубинский сельсовет Калачёвского района.

Украина, Крым

Автономная Республика Крым 

 Голубинский сельский совет — административно-территориальная единица Бахчисарайского района, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Голубинское сельское поселение.